DSI puede hacer referencia a:
 Database of Scientific Illustrators 1450-1950

 Distinctive Software, (abreviado DSI), una empresa de software canadiense establecida en Burnaby, Columbia Británica por Don Mattrick y Jeff Sember.
 La Nintendo DSi una consola portátil fabricada por Nintendo, revisión del modelo Nintendo DS Lite.
 Difusión selectiva de información, en biblioteconomía y documentación.